Welum (łac. velum żagielek):
 u parzydełkowców (Cnidaria) – kolista, zagięta do wewnątrz krawędź parasola hydromeduzy,
 żagiel migawkowy (żagielek) larwy typu weliger u mięczaków,
 fałd z tkanek liścia osłaniający zagłębione w liściu zarodnie poryblinowców (Isoetales),
 ochronna, błoniasta warstwa strzępek młodych owocników grzybów,
 regularnie perforowana błonka krzemionkowa zamykająca otwory, np. areole, w skorupce okrzemek,
 fałd skórny służący do napędzania wody w głąb gardzieli śluzic i larw minogów, uniemożliwiający wydostawanie się cząstek pokarmowych z powrotem; oparty na szkielecie chrzęstnym, ma własne umięśnienie; prawdopodobnie występował też u osteostraków.

Przypisy